Los Romeos puede aludir a dos grupos musicales:

 Los Romeos, un grupo de rock argentino creado en los años 1990.
 Los Romeos, un grupo de pop español de los años 1990.